Это полный список четырёхзвёздных генералов корпуса морской пехоты США. Звание генерала (или полный генерал, или четырёхзвёздный генерал) - это высшее воинское звание в морской пехоте. Оно выше звания генерал-лейтенанта (трёхзвёздный генерал).

За всю историю корпуса морской пехоты, 67 человек удостоились звания четырёхзвёздного генерала. Из них 49 добились такого ранга в период действительной военной службы, 17 были выдвинуты после выхода в отставку в знак признания боевых заслуг, и один произведён посмертно. Генералы поступили в корпус морской пехоты несколькими путями: 29 через Школу кандидатов в офицеры (), 20 через Военно-морской учебный корпус офицеров запаса () при гражданских университетах, 10 через Военно-морскую академию (), 4 через Корпус подготовки офицеров запаса () при гражданских университетах, а ещё 4 через Корпус подготовки офицеров запаса при высших военных училищах.

Список генералов 
Следующий список из четырёхзвёздных генералов можно сортировать по порядку производства офицера в чин, по фамилии, по дате производства в звании, по должностям, которые он занимал в данном звании, по количеству лет на действительной службе в данном звании, по дате поступления на службу, по количество лет между поступлением на службу и производством в звание генерала. Также имеются краткие биографические заметки по каждому генералу.

Генералы надгробной плиты 
Законодательный акт Конгресса от 4 марта 1925 года позволил служащим ВМФ, Корпуса морской пехоты и береговой охраны, получать повышение на одно звание при выходе на пенсию, если они имели специальные благодарности за исполнение обязанностей в реальных боевых условиях. Повышение в звании таким образом было известно как "надгробное производство" (), так как офицер получал все льготы и престиж, полагающиеся офицеру более высокого ранга, включая более пафосную надпись на своём надгробии, но без дополнительной пенсии. Закон Конгресса от 23 февраля 1942 года включил в эту категорию трёх- и четырёхзвёздных генералов. 1 ноября 1959 года данная практика была прекращена.

Данный список можно сортировать по фамилиям, по дате производства в генерал-лейтенанты, по дате выхода в отставку и по дате поступления на военную службу.

Примечания 

Корпус морской пехоты США
Вооружённые силы США